Grünwald je německý místní název s významem zelený les a z něho odvozené příjmení.

 Grünwald – obec v zemském okrese Mnichov,  
 Konstantin Grünwald (1831–1918) – třetí moravskoostravský starosta
 Leopold Grünwald (1901–1992) – sudetoněmecký komunista a volnomyšlenkář židovského původu
 Manfred Günter Grünwald (1935–1992) – východoněmecký cyklista a reprezentant
 Vendelín Grünwald (1812–1885) – český právník a politik
 Mšeno nad Nisou (něm. Grünwald) – obec, část Jablonce nad Nisou
 Pastviny (něm. Grünwald) – zaniklá obec v okrese Teplice

Německá slova a fráze